Schlucken ist:

 eine komplexe Bewegungsabfolge vieler Muskeln im Mund-, Rachen- und Halsbereich, die unter anderem der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme dient, siehe Schluckakt
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für
 einen Ecstasyabusus
 eine Variante der Fellatio

Im übertragenen Sinn wird damit zum Ausdruck gebracht, dass jemand einen gegebenen Zustand wohl oder übel akzeptieren muss (eine Kröte schlucken) und aus bestimmten Gründen nicht dagegen aufbegehrt (den Protest hinunterschlucken).

Ein Schluck ist:

 ein unbestimmtes Mengenmaß für Flüssigkeiten (bspw. ein Schluck Wasser)
 der letzte Schluck, siehe Neige
 in einigen Regionen die Bezeichnung für Schnaps
 eine Komödie des deutschen Nobelpreisträgers für Literatur Gerhart Hauptmann, siehe Schluck und Jau

Schluck ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Volkmann-Schluck (1914–1981), deutscher Philosoph
 Paul Schluck (1873–1941), deutscher Optiker und Sportfunktionär

Siehe auch: